Niektóre kościoły pod wezwaniem Matki Bożej Zwycięskiej:

W Polsce
 Kościół Matki Bożej Zwycięskiej w Krakowie
 Kościół Matki Bożej Zwycięskiej w Lublinie
 Kościół Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi
 Kościół Matki Boskiej Zwycięskiej w Toruniu
 Konkatedra Matki Bożej Zwycięskiej w Warszawie

Na świecie
 Kościół Maria de Victoria w Ingolstadt
 Kościół Notre Dame des Victoires w Paryżu
 Kościół Panny Marii Zwycięskiej w Pradze
 Kościół Matki Bożej Zwycięskiej w Valletcie

Inne kościoły Matki Bożej i Najświętszej Marii Panny 

!